Acomoptera är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av John Richard Vockeroth 1980. Acomoptera ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svampmyggor
Acomoptera